Die tollen Abenteuer ist Titelbestandteil von
 Die tollen Abenteuer des Monsieur L., französisch-italienischer Spielfilm 
 Die tollen Abenteuer der 4 Freunde, deutsche Hörspielserie der 1960er Jahre
Die tollen Abenteuer von Peter und Alexander, Comicserie